Margny, commune française des Ardennes
 Margny, commune française de la Marne

Voir aussi 
Margny-aux-Cerises, commune française de l'Oise
Margny-lès-Compiègne, commune française de l'Oise
Margny-sur-Matz, commune française de l'Oise